ASUE steht als Abkürzung für:
 Arbeitsgemeinschaft für sparsamen und umweltfreundlichen Energieverbrauch, Interessenverband zur Verbreitung und Weiterentwicklung von Erdgas-Anwendungen
 Armenian State University of Economics, siehe Armenische Staatliche Wirtschaftsuniversität

Asue ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Maria Oburu Asue CMF (1947–2006), römisch-katholischer Bischof von Inhambane

ASUE